Кадниковский сельсовет

Алтайский край 

 Кадниковский сельсовет Марьинского района

Вологодская область 

 Кадниковский сельсовет Вожегодского района
 Кадниковский сельсовет Сокольского района